Flos ist:
 in der Botanik allgemein Blüte
 in der Pharmazie Blüten einer Heilpflanze 
 Flos S.p.A., ein italienischer Leuchtenhersteller

Flos ist der Familienname folgender Personen:
 František Flos (1864–1961), tschechischer Lehrer, Dramatiker, Übersetzer und Schriftsteller

Siehe auch:
 Floß (Begriffsklärung)